Willhartsberg ist der Name folgender Orte:

 Willhartsberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Willhartsberg (Salzweg), Ortsteil von Salzweg, Landkreis Passau, Bayern